Le Championnat d'Allemagne de deuxième division 1984-1985 est la  de la 2. Bundesliga.

La Zweite Bundesliga concerne 20 clubs, le champion et le vice-champion sont directement promu vers la Bundesliga. Le troisième joue contre le  de la Bundesliga un barrage de montée/maintien. Les quatre derniers sont relégués en Oberliga.

1. FC Nuremberg relégué de la Bundesliga en début de saison réussit à remonter directement, le club est accompagné par Hanovre 96 et 1. FC Sarrebruck qui gagne les barrages de montée.

Compétition 
Le classement est établi sur le barème de points (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement 

 Kickers Offenbach a une pénalité de deux points pour non respect des exigences de la fédération.

Barrages de promotion/relégation 
À la fin de la saison, le  de Bundesliga affronte le troisième de 2. Bundesliga pour une double confrontation aller/retour, le vainqueur étant promu en Bundesliga et le perdant relégué en 2. Bundesliga.

 Le 1. FC Sarrebruck est promu en Bundesliga.

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football D2

Notes et références

Liens externes 

  Site de la Fédération allemande de football
  Website officiel de la 2. Bundesliga actuelle

1984-1985
Championnat Allemagne Football 1984-1985 D2
Championnat Allemagne Football 1984-1985 D2
Football en 1984
Football en 1985